Константи́н Ушко́в: 
 Ушков, Константин Вячеславович (род. 1977) — российский и позже киргизский пловец;
 Ушков, Константин Капитонович (1850—1918) — московский миллионер и меценат.